Рённинген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рённинген, Йон (род. 1962) — норвежский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
 Рённинген, Юнас (род. 1990) — норвежский футболист, играющий на позиции полузащитника.

См. также 
 Реннинген — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.